Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bryan Shelton che ha battuto in finale Jacco Eltingh 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (semifinali)
 Jacco Eltingh (finale)
 Bryan Shelton (Campione)
 Gilad Bloom (primo turno)

 Chuck Adams (quarti di finale)
 Michiel Schapers (quarti di finale)
 Byron Black (primo turno)
 Henrik Holm (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1991